Bossanova kan ha flera betydelser:

Bossa nova – en brasiliansk musikstil
Bossanova (radioprogram) – ett svenskt humorprogram som sändes i Sveriges Radio P3
Bossanova (musikalbum) – ett album av musikgruppen Pixies
Bossanova Swap Meet – ett album av musikgruppen Atomic Swing